Bridgewater (Nova Escócia)
Bridgewater (Dacota do Sul)
Bridgewater (Iowa)

Bridgewater (Pensilvânia)
Bridgewater (Virgínia)

Desambiguações de topônimos